Колпаковка — топоним, название населённых пунктов и реки.

Россия 
 Колпаковка — река в Кемеровской области.
 Колпаковка — посёлок в Шалинском районе Свердловской области.

Украина 
 Колпаковка — село в Новомосковском районе Днепропетровской области.